Богомо́лов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Богомолов, Анатолий Васильевич (1930—2021) — советский и  российский журналист.
 Богомолов, Андрей Анатольевич (род. 1977) — казахстанский футболист.
 Богомолов, Андрей Олегович (род. 1968) — российский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Российской Федерации.

Б 
 Богомолов, Борис Дмитриевич (1886—1920) — поэт, прозаик.
 Богомолов, Борис Павлович (1930—2022) — советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

В 
 
 Богомолов, Василий Иванович (1909—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Богомолов, Владислав Николаевич (1919—1997) — советский конструктор ЖРД.

Г 
 Богомолов, Геннадий Александрович (род. 1934) — российский общественный и государственный деятель.
 Богомолов, Герасим Васильевич (1905—1981) — советский учёный — геолог, гидролог, гидрогеолог, эколог.
 Богомолов, Глеб Сергеевич (1933—2016) — российский художник.

Д

И 
 
 Богомолов, Игорь Михайлович (1924—1987) — советский футболист, тренер.
 Богомолов, Иоанн Иоаннович (1860 — после 1917) — священник-миссионер, депутат IV Государственной Думы.

К

Л 
 Богомолов, Леонид Михайлович (род. 1958) — геофизик, доктор физико-математических наук, директор Института морской геологии и геофизики ДВО РАН.

М

Н

О

П

С 
 Богомолов, Семён Иванович (1917—1987) — Герой Советского Союза.

Т 
 Богомолов, Тимофей Иванович (1843—1897) — русский врач, доктор медицины, автор ряда научных работ.

Ф 
 Богомолов, Федот Иванович (1747—1772 или 1773) — один из многих самозванцев XVIII века, выдававших себя за Петра III.
 Богомолов, Фёдор Алексеевич (род. 1946) — советский и американский математик.

Ю 
 Богомолов, Юрий Александрович (род. 1937) — советский и российский киновед, кинокритик, аналитик телевидения.



Населённые пункты 
 Богомолов — хутор в Хомутовском районе Курской области.
 Богомолов — хутор в Красногвардейском районе Ставропольского края.

Примечания